Asclepiòdot, en llatí Asclepiodotus, en grec antic Άσκληπιόδοτος, fou un escriptor grec deixeble de Posidoni que segons Sèneca va escriure una obra titulada Quaestionum Naturalium causae.

Referències 

Escriptors de la Grècia romana
Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries